Walesby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Walesby – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)